Rotonde (du latin rotondus, rond) peut faire référence à :
 rotonde, en architecture, édifice circulaire, surmonté d'une coupole ;
 carrosserie (ancien) : compartiment arrière d'une diligence (une place de rotonde, monter dans la rotonde) ;
 mode (ancien) : fraise empesée et soutenue par du carton, que les élégants portaient autour du cou sous Henri IV et Louis XIII. Manteau de cavalier, ample et tombant naturellement, avec pèlerine de même drap, qui arrivait jusqu'aux coudes ;
 rotonde, en matière de chemin de fer, une rotonde est un bâtiment d'entreposage des locomotives organisé autour d'un pont tournant ;
 rotonde, en géométrie, solide formé en joignant deux polygones, un (la base) avec deux fois plus d'arêtes que l'autre, par une bande alternée de triangles et de pentagones ;
Rotonde (tramway de Strasbourg) : station des lignes A et D du tramway de Strasbourg ;
 Fontaine de la Rotonde, fontaine d'Aix-en-Provence.

Notes et références

Voir aussi